El Campionat del Món de Long Track (oficialment: FIM Long Track World Championship), regulat per la FIM, és la màxima competició internacional de Long Track.

Es disputa en dues categories: Individual i Per equips.

Historial

Enllaços externs 
 Lloc Web oficial 
 Informació sobre el campionat al Web Grasstrack GB 

Long Track
Motociclisme en pista